Арца́х () — многозначный термин.

 Арцах — армянское мужское имя.

География 
 Арцах — провинция Великой Армении.
 Республика Арцах — второе официальное название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Спорт 
 
 «Арцах» — баскетбольный клуб, базировавшийся в Степанакерте и Ереване.
 «Арцах» — волейбольный клуб из Степанакерта.

Литература 
 «Арцах» — книга в стиле путевых заметок епископа Макара Бархударьянца об историческом Арцахе.

Музыка 
 «Арцах» — произведение армянского композитора Ары Геворкяна.

Примечания